Анхефенсехмет — давньоєгипетське ім'я. Відомі носії:
 Анхефенсехмет I — давньоєгипетський діяч XXI династії, верховний жрець Птаха у Мемфісі
 Анхефенсехмет II — давньоєгипетський діяч, верховний жрець Птаха в Мемфісі